Cet article présente les résultats détaillés du double messieurs de l’édition 1988 des compétitions de tennis aux Jeux olympiques d'été qui est disputé du 20 septembre au .

Faits marquants 
 Les américains Ken Flach et Robert Seguso atteignent facilement la finale sans concéder un seul set. Les n°2 et 3 mondiaux s'imposent face à la paire espagnole Emilio Sanchez et Sergio Casal, n°8 et 10 à l'ATP. Ils remportent chacun à cette occasion le  de leur carrière et leur  ensemble.
 La principale surprise du tournoi provient de l'élimination de la tête de série n°6, les canadiens Grant Connell et Glenn Michibata par les danois Morten Christensen et Michael Tauson, classés  et  en double.
 Contrairement au simple, toutes les meilleures paires de double de l'époque répondent présent.

Parcours 

|-
|1||style=background-color:#CCCCFF| Ken Flach Robert Seguso||align=center|Victoire|| Emilio Sánchez Sergio Casal (2)
|-
|2|| Emilio Sánchez Sergio Casal||align=center|Finale'''|| Ken Flach Robert Seguso (1)
|-
|3|| Darren Cahill John Fitzgerald||align=center|1/4 de finale|| Stefan Edberg Anders Järryd (5)
|-
|4|| Guy Forget Henri Leconte||align=center|1/4 de finale|| Miloslav Mečíř Milan Šrejber (8)
|-
|5|| Stefan Edberg Anders Järryd||align=center|1/2 finale|| Emilio Sánchez Sergio Casal (2)
|-
|6|| Grant Connell Glenn Michibata||align=center||| Morten Christensen Michael Tauson
|-
|7|| Jeremy Bates Andrew Castle||align=center||| Goran Ivanišević Slobodan Živojinović
|-
|8|| Miloslav Mečíř Milan Šrejber||align=center|1/2 finale|| Ken Flach Robert Seguso (1)
|}

|-
|1|| Suharyadi Suharyadi Donald Wailan-Walalangi||align=center||| Ken Flach Robert Seguso (1)
|-
|2|| Gábor Köves László Markovits||align=center||| Ken Flach Robert Seguso (1)
|-
|3|| Owen Casey Eoin Collins||align=center||| Gilad Bloom Amos Mansdorf
|-
|4|| Grant Connell Glenn Michibata||align=center||| Morten Christensen Michael Tauson
|-
|5|| Shūzō Matsuoka Toshihisa Tsuchihashi||align=center||| Ricardo Acioly Luiz Mattar
|-
|6|| Mark Gurr Philip Tuckniss||align=center||| Stefan Edberg Anders Järryd (5)
|-
|7|| Luis-Arturo Gonzalez Alvaro Jordan||align=center|Forfait||align=center|-
|}

|-
|1|| Tony Mmoh Nduka Odizor||align=center||| Guy Forget Henri Leconte (4)
|-
|2|| Alex Antonitsch Horst Skoff||align=center||| Emilio Sánchez Sergio Casal (2)
|-
|3|| Andrei Olhovskiy Alexander Volkov||align=center||| Emilio Sánchez Sergio Casal (2)
|}

|-
|1|| Liu Shu-Hua Ma Ke-Qin||align=center||| Miloslav Mečíř Milan Šrejber (8)
|-
|2|| Anastasios Bavelas George Kalovelonis||align=center||| Darren Cahill John Fitzgerald (3)
|}

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Simple messieurs de tennis aux Jeux olympiques d'été de 1988
 Simple dames de tennis aux Jeux olympiques d'été de 1988
 Double dames de tennis aux Jeux olympiques d'été de 1988

Liens externes 
  Site officiel du Comité international olympique

Navigation 

Tennis aux Jeux olympiques d'été de 1988
Jeux olympiques